Éventail ou L'éventail peut faire référence à :

Objet 
 un éventail est un accessoire de mode que l'on agite pour se ventiler lorsqu'il fait chaud ;
 un éventail de cérémonie, dans l'Antiquité, un éventail de grande taille fait de plumes d'autruche et de paon fichées au sommet d'une longue perche ;

Par extension on emploie également le terme éventail, par analogie avec sa forme et son déploiement, pour désigner :
 une façon de disposer des objets : jeu de carte en éventail, doigts de pieds en éventail ;
 un grand choix ou une grande variété : un éventail de services ;
 un éventail : en cyclisme, un groupe de coureurs organisés pour se protéger du vent ;
 un éventail : un objet du culte utilisé dans le rite byzantin des églises orthodoxes ;
 l'effet d'éventail, est, en psychologie cognitive, un effet montrant que plus des sujets apprennent de faits relatifs à un concept, plus le temps de traitement requis pour récupérer un fait concernant ce concept augmente.

Œuvres

Théâtre, cinéma, télévision 
 
 Théâtre : L'Éventail de Lady Windermere, pièce d'Oscar Wilde de 1892
 Cinéma, les films adaptés de cette pièce :
 L'Éventail de Lady Windermere (Lady Windermere's Fan), d'Ernst Lubitsch, sorti en 1925 ;
 L'Éventail de Lady Windermere (The Fan), d'Otto Preminger, sorti en 1949 ;
 Télévision, téléfilm adapté de cette pièce :
 L'Éventail de Lady Windermere, téléfilm français de François Gir, diffusé en 1961 ;
 La Séductrice (ou Une femme honorable au Québec et  en anglais), un film réalisé par Mike Barker, sorti en 2004, basé sur la pièce de théâtre L'Éventail de Lady Windermere d'Oscar Wilde ;
 L'Éventail (), une pièce de théâtre de Carlo Goldoni de 1764 ;
 Le Merveilleux éventail vivant, un film muet de Georges Méliès sorti en 1904 ;
 L'Éventail, un film français réalisé par Emil-Edwin Reinert, sorti en 1947 ;
 L'Éventail de Séville, une série télévisée québécoise de René Wheeler et Paul-Jacques Bonzon produite en 1968 ;
 La Princesse à l'éventail de fer, un long métrage d'animation chinois de Wan Laiming et Wan Guchan, sorti en 1941.

Peinture 
 Éventail avec deux danseurs bugaku, une impression sur éventail du style ukiyo-e réalisée entre 1820 et 1844 par le peintre japonais Utagawa Kunisada ;
  ou La Dame à l'éventail :
 La Dame à l'éventail, tableau d'Alonso Sánchez Coello (1570-1573) ;
 La Dame à l'éventail, peinture de Diego Vélasquez (1635) ;
 La Femme à l'éventail, tableau de Francisco de Goya (vers 1805-1810) ;
 La Femme à l'éventail tableau d'Auguste Renoir (1880) ;
 La Femme à l'éventail tableau de Paul Gauguin (1902) ;
 La Femme à l'éventail tableau de Pablo Picasso (1908) ;
 La Femme à l'éventail tableau de Gustav Klimt (1918) ;
 La Femme à l'éventail d'Amedeo Modigliani (1919) ;
 Berthe Morisot à l'éventail, un tableau d'Édouard Manet (1874) ;
 Le Louvre et le Pont-Neuf la nuit, éventail, tableau de Maximilien Luce (vers 1892).

Littérature 
 trois poèmes de Stéphane Mallarmé : 
 Éventail de Madame Mallarmé ;
 Autre éventail de Mademoiselle Mallarmé ;
 Éventail de Méry Laurent.
 un poème de Charles Cros extrait de Le Coffret de santal :
 Sur un éventail
 L'Éventail de Séville : roman français pour la jeunesse de Paul-Jacques Bonzon (1958) ;

Musique 
 L'éventail de Jeanne, un ballet pour enfants chorégraphié en 1927 par Alice Bourgat et Yvonne Franck, dont la musique a été écrite par dix compositeurs : Maurice Ravel, Pierre-Octave Ferroud, Jacques Ibert, Alexis Roland-Manuel, Marcel Delannoy, Albert Roussel, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Georges Auric et Florent Schmitt.

Musée 
 Le Musée de l’Éventail, un musée consacré aux éventails et à leur fabrication, situé dans le  de Paris.

Presse
 L'Éventail, un journal belge fondé en 1888 par Max Waller, Frédéric Rotiers et Victor Reding consacré au théâtre, à la littérature et aux arts ;

Architecture 
 une voûte en éventail, une forme de voûte utilisée dans le style gothique perpendiculaire anglais où les nervures ont toutes la même courbe et sont équidistantes, à la manière d'un éventail.

Toponymie 
 le Lac de l'Eventail est un lac du Canada situé dans le comté de la Côte-Nord et la province de Québec, dans la partie orientale du pays à 800 km au nord-est de la capitale Ottawa.

Géologie 
 un éventail sous-marin est une structure géologique immergée constituée du dépôt des alluvions rejetés dans la mer ou dans un lac par un fleuve ou une rivière sous la forme d'un cône de déjection terrestre, généralement situé en face des grands deltas ;

Mathématiques 
 l'éventail de Knaster-Kuratowski, un espace topologique particulier : il est connexe, mais quand on le prive de son sommet, il devient totalement discontinu ;

Zoologie 
 le porte-éventail roi ou moucherolle royal, une espèce d'oiseaux de la famille des tityridae.
 le coucou à éventail, une espèce d'oiseaux de la famille des cuculidae.